

Persone
Bruno Munari – artista e designer italiano
Cristoforo Munari – pittore italiano
Franco Munari – docente e filologo italiano
Gianni Munari – calciatore italiano
Sandro Munari – ex pilota di rally italiano
Ulisse Munari – astronomo italiano
Vittorio Munari – ex rugbista a 15, allenatore di rugby, dirigente sportivo, telecronista sportivo e giornalista italiano

Scienza
7599 Munari – asteroide della fascia principale